Ло́тта И́ммонен (; ) — финская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2017—2018), серебро (2016—2017).
 : золото (2018, 2019, 2020), бронза (2017).
 : бронза (2017—2018).
 : серебро (2016), бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу